Фудбалски турнир на -{VIII}- летњим олимпијским играма у Паризу одржан је од 25. маја до 9. јуна 1924. године. У њему су учествовали тимови 22 земље, од којих је 19 представљало Европу.
Турнир се одржавао у месту Коломбу (франц. Colombes), је насељено место у Француској у региону Париски регион, у департману Горња Сена.
Турнир се састојао од 24 утакмице у којима је постигнуто 94 гола. Како у то време није било Светског првенства, управо је на Олимпијским играма била одлучна најјача репрезентација. Златна медаља припала је репрезентацији Уругваја, сребрна медаља репрезентацији Швајцарске, а бронзана репрезентацији Шведске.

Португалија се повукла након што су извучени прелиминарни парови.

Турнир је по процени спортских извештача пратило је 249.955 посетилаца, што чини просек од 10.415 гледалаца по утакмици, 41.659 по групи и постигнуто је 96 голова односно 4 по мечу.

Највише гледалаца било је на утакмици за треће место Холандија — Шведска 1:1 у поновљеној утакмици 1:3, 50.437, а најмање у четвртфиналу на утакмици Холандија — Ирска 2:1 1.500 гледалаца.

Највећа победа је била на утакмици Швајцарска — Литванија 9:0 , у квалификацијама, уједно је и утакмица на којој је постигнуто највише голова заједно са утакмицом у квалификацијама Шведска — Белгија 8:1 (4:0).

Голгетер  је Педро Петроне из Уругваја који је постигао седам голова.

Изванредан играч био је („Црно чудо“) José Leandro Andrade, Уругвај Јужна Америка.За Швајцарску друго место је најбољи резултат у историји међународних фудбалских турнира.

На Конгресу 1924. године ФИФА је одлучила да преузме организацију олимпијских фудбалских турнира и да ће их сматрати светским фудбалским првенствима.

Са 22 учесника, олимпијски фудбалски турнир из 1924. године био је најбоље посећен до 1952. године, али постојала су два запажена изостанка: Велика Британија и Данска, финалисти из 1908. и 1912.  Британци били су незадовољни аматерским дефиницијама које је формулисала ФИФА, а Данска (попут Финске и Норвешке) је одбила да учествује на турниру из финансијских разлога. Холандија и Шведска су тако постале једине две земље које су ушле на свака од прва четири званична олимпијска фудбалска турнира.

Остали одсутни били су Немачка, коју су француски организатори одбили да позову на олимпијске игре, и Аустрија, која је учествовала на олимпијским играма, али је одбила да игра фудбалски турнир.

Први пут се појавили на олимпијском фудбалском такмичењу: САД, Уругвају, Бугарска, Естонија, Летонија, Литванија, Пољска, Румунија и Турска.

Амерички континент представљен је по први пут захваљујући Сједињеним Државама и Уругвају.

Југославија се званично звала Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца до 1929, али Југославија је колоквијално названа од њеног формирања 1918.

Стадиони на којима се играле утакмице 
Венсенска шума ()

Све утакмице су одржане у Паризу, на своја четири стадиона

Учесници турнира 

| style="width:10px;"| 	
| valign="top"|

| style="width:10px;"| 	
| valign="top"|

| style="width:10px;"| 	
| valign="top"|

|}

Судије 

{| class="wikitable sortable" style="text-align:left;"|
|- style="text-align:left;"
!align="center"|#||Судијe||||||colspan="2"| Држава||Континент
|- style="text-align:left;"
|align="right"|1.||Heinrich Retschury||align="center"|3||align="center"| ||style="text-align:center;"| ||Холандија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|2.||Charles Barette||align="center"|1||align="center"| ||style="text-align:center;"||| Белгија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|3.||Henry Christophe||align="center"|2||align="center"|1||style="text-align:center;"||| Белгија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|4.||Paul Putz||align="center"|1||align="center"|1||style="text-align:center;"||| Белгија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|5.||Mohammed Youssof ||align="center"| ||align="center"|2||style="text-align:center;"| || Египат||Африка
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|6.||Olivier De Ricard ||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"| || Француска||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|7.||Marcel Slawick ||align="center"|3||align="center"|2||style="text-align:center;"| || Француска||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|8.||Georges Vallat ||align="center"|2||align="center"|2||style="text-align:center;"| || Француска||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|9.||Johannes Mutters ||align="center"|2||align="center"| ||style="text-align:center;"| || Холандија||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|10.||Iváncsics Mihály ||align="center"|3||align="center"| ||style="text-align:center;"| || Холандија||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|11.||Peder Christian Andersen ||align="center"|3||align="center"| ||style="text-align:center;"| || Норвешка||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|12.||Antonio Scamoni ||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"| || Италија||Европа
|- style="text-align:left;" 
|align="right"|13.||Luis Colina Álvarez ||align="center"|1||align="center"|1||style="text-align:center;"| || Шпанија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|14.||Félix Herren ||align="center"|1||align="center"|1||style="text-align:center;"| || Швајцарска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|15.||Франтишек Цајнер ||align="center"| ||align="center"|2||style="text-align:center;"| || Чехословачка||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|16.||Карел Херитес ||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"| || Чехословачка||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|17.||John Balway ||align="center"| ||align="center"|2||style="text-align:center;"| || Француска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|18.||Jean Richard ||align="center"|1||align="center"|3||style="text-align:center;"| || Француска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|19.||Louis Fourgous ||align="center"| ||align="center"|5||style="text-align:center;"| || Француска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|20.||X. Langres ||align="center"| ||align="center"|2||style="text-align:center;"| || Француска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|21.||A. Henriot ||align="center"|1||align="center"|2||style="text-align:center;"| || Француска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|22.||Theo van Zwieteren||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"| || Холандија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|23.||Ernest Fabris ||align="center"| ||align="center"|2||style="text-align:center;"| || Југославија||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|24.||Adam Obrubański ||align="center"| ||align="center"|7||style="text-align:center;"| || Пољска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|25.||Gerő Ferenc ||align="center"| ||align="center"|4||style="text-align:center;"| || Мађарска||Европа
|- style="text-align:left;"
|align="right"|26.||F. Contreras||align="center"| ||align="center"|1||style="text-align:center;"| || Шпанија||Европа
|}

Освајачи медаља 

{| class="wikitable" style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#808080;background:#EFEFEF;" cellspacing="2" cellpadding="2" width="800px"
|- bgcolor="#efefef"
! colspan=2 style="border-right:0px;";|  Фудбал на олимпијади 1924. Париз 
|- style="background:#F7F6A8"
| style="width: 10em; text-align: center" | ЗлатоУругвај
| Leandro Andrade, Pedro Arispe, José Pedro Cea, Alfredo Ghierra, Andrés Mazzali, José , José Naya, Pedro Petrone, Ángel Romano, Héctor Scarone, Humberto Tomassina, Santos Urdinarán, José Vidal, Alfredo ZibechiТренер: Ernesto Fígoli
|- style="background:#DCE5E5"
| align="center" | СреброШвајцарска
|Max Abegglen, Félix Bedouret, Walter Dietrich, Karl Ehrenbolger, Paul Fässler, Edmond Kramer, Adolphe Mengotti, August Oberhauser, Robert Pache, Aron Pollitz, Hans Pulver, Rudolf Ramseyer, Adolphe Reymond, Paul Schmiedlin , Paul SturzeneggerТренер:   Teddy Duckworth
|- style="background:#FFDAB9"
| align="center" | БронзаШведска
| Axel Alfredsson, Charles Brommesson, Gustaf Carlson, Albin Dahl, Sven Friberg, Fritjof Hillén, Konrad Hirsch, Gunnar Holmberg, Per Kaufeldt, Tore Keller, Rudolf Kock, Sigfrid Lindberg, Sven Lindqvist, Evert Lundquist, Sven Mellgren, Sven Rydell, Harry Sundberg, Torsten SvenssonТренер:   József Nagy
|}

Галерија слика са турнира

Редослед

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Сайт FIFA  
 RSSSF Archive
 Политика „ТЕМПО” март 1986. година

 
1924
Фудбал
Олимпијске игре
Спорт у Паризу